

Osoby noszące nazwisko Rokotow 

 Fiodor Rokotow – rosyjski malarz
 Władimir Rokotow – rosyjski XIX wieczny aktor
 Jan Rokotow – radziecki przestępca

Zobacz też 

Rokotów